Пандіон (син Еріхтонія)
 Пандіон (син Кекропса)